De FDGB-Pokal 1990–1991 was de 40ste en laatste editie van de strijd om de Oost-Duitse voetbalbeker. De beker werd voor de eerste keer in de clubgeschiedenis gewonnen door FC Hansa Rostock, dat in dat seizoen ook landskampioen van de DDR werd.

Schema

Finale

Zie ook
DDR-Oberliga 1990/91
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1990

1991
Bekervoetbal 1990/91